

Santa Helena est une municipalité de l'État du Maranhão ;
 Santa Helena est une municipalité de l'État de la Paraíba ;
 Santa Helena est une municipalité de l'État du Paraná ;
 Santa Helena est une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Santa Helena de Goiás est une municipalité de l'État de Goiás ;
 Santa Helena de Minas est une municipalité de l'État du Minas Gerais.